Austria:
 Windhaag bei Freistadt – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt
 Windhaag bei Perg – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Zobacz też:
 Windhag